Причиной наличия огромного числа водопадов в Исландии является особое строение на острове континентальных слоев земной коры и разнообразие ландшафтов. Гористая, образованная вулканами  местность на стыке двух мощных плит литосферы испытывает колоссальное тектоническое напряжение и колебательные движения, приводящие к горстообразным поднятиям одних участков и грабенообразному опусканию других.
Второй причиной выступают  ледники Исландии, которые летом активно тают, наполняя водой многочисленные реки острова. Реки становятся бурными, поднимается уровень воды, и вскоре образуются великолепные водопады, разные по  размерам, мощности и форме.

Примечания 

Исландии